Als Lettländer werden in der deutschen Sprache die Einwohner Lettlands bezeichnet, die sich nicht der ethnischen oder nationalen Gruppe der Letten zugehörig fühlen. Daneben kann der Begriff auch für alle Einwohner Lettlands unabhängig von der ethnischen Zugehörigkeit verwendet werden. Das entsprechende Adjektiv ist lettländisch. Der Begriff wird fast nur noch in einem historischen Kontext gebraucht, vergleichbar mit Russländern im Gegensatz zu Russen.

Im Gegensatz zu „Ausländern“ handelt es sich bei den Lettländern um autochthone oder zumindest als „Einheimische“ akzeptierte Bevölkerungsgruppen wie die Deutsch-Balten, die Lettlandschweden oder historisch ansässige Russen. Es können auch einheimische Juden oder Roma als Estländer bezeichnet werden. Die Staatsangehörigkeit spielt keine Rolle.

Ähnliche Sprachbildungen im Deutschen, die die Einwohnerschaft von der namensgebenden Ethnie des Landes sprachlich trennen, existieren z. B. für Russländer vs. Russen, Estländer vs. Esten, Livländer vs. Liven, Kurländer vs. Kuren usw.

Gesellschaft (Lettland)
Demonym